Partido cantonal puede referirse a:
Cualquier partido (especialmente los partidos políticos) referidos a un cantón (especialmente los cantones políticos)

 Partidos cantonales de Costa Rica
 Partido Cantonal (España)